Ticket to Ride – gra planszowa 
 Ticket to Ride – album muzyczny duetu Carpenters
 Ticket to Ride – album zespołu The Swingle Singers dedykowany grupie The Beatles
 Ticket to Ride – singel zespołu The Beatles